Deus ex machina (verhaallijn), een techniek in een verhaallijn met onverwachte, niet logische plotontwikkeling
 Deus Ex Machina (tijdschrift), een driemaandelijks Belgisch literair tijdschrift
 Deus Ex Machina (computerspel), computerspel uit 1984
 Deus ex Machina (rockband), Italiaanse rockband
 Ex Machina (film), een Britse sf-film uit 2015
 Ex Machina (strip), een Amerikaanse stripreeks uitgebracht door DC Comics.